Serie A2 1998-1999 – stagione del campionato italiano di calcio a 5 maschile
 Serie A2 1998-1999 – stagione del campionato italiano di pallacanestro femminile
 Serie A2 1998-1999 – stagione del campionato italiano di pallacanestro maschile
 Serie A2 1998-1999 – stagione del campionato italiano di pallamano maschile
 Serie A2 1998-1999 – stagione del campionato italiano maschile di pallanuoto
 Serie A2 1998-1999 – stagione del campionato italiano di pallavolo femminile
 Serie A2 1998-1999 – stagione del campionato italiano di pallavolo maschile
 Serie A2 1998-1999 – stagione del campionato italiano di rugby a 15 maschile